У́лица Акаде́мика Петро́вского (название утверждено 24 апреля 1973 года; до 1917 года — Ризположенский переулок, с 1924 года Выставочный переулок) — улица, расположенная в Центральном и Южном административных округах города Москвы на территории района Якиманка и Донского района. Улица начинается от Ленинского проспекта, далее справа к ней примыкает Малая Калужская улица, затем она пересекает Донскую улицу и заканчивается примыканием к улице Шаболовка.

Происхождение названия 
Улица названа в 1973 году в честь советского математика, ректора Московского государственного университета (1951—1973) И. Г. Петровского (1901—1973), жившего в доме № 13 (проект академика А. В. Щусева) на пересечении Большой Калужской улицы (сейчас Ленинский проспект) и данной улицы (именуемой в то время Выставочным переулком).

История 
Первое название — Ризоположенский переулок, по церкви, построенной в конце XVII века и освящённой в честь Положения ризы Господней. В 1924 году его переименовали в Выставочный переулок — это был один из подъездных путей к Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке, находившейся на территории нынешнего ЦПКиО им Горького.

Здания и сооружения 

По нечётной стороне:
 № 3 — жилой дом. Здесь жил конструктор А. П. Ваничев, экономист Т. С. Хачатуров, биофизик Г. М. Франк, физик, лауреат Нобелевской премии И. М. Франк, математик С. Л. Соболев (мемориальная доска, 1995), физиолог О. Г. Газенко.
 № 5 — жилой дом начали строить в начале 1930-х годов по проекту приглашённого голландского архитектора М. Г. Виссинга для кооператива «Мировой Октябрь». В 1935 году заказчики привлекли советского архитектора Н. И. Рипинского, по проекту которого строительство завершили в 1935 году, увеличив первоначальную высоту здания на один этаж. В доме жил экономист Лев Гатовский.

По чётной стороне:
 № 10 — Строительный колледж № 30

Транспорт 
В 1936—1957 годах по улице ходил трамвай. Сейчас общественного транспорта нет.

Примечания

Ссылки 
 Карты Яндекс — Улица Академика Петровского

Улицы Москвы, названные в честь людей
Петровсктй
Переименованные улицы Москвы